Dschungelkrieg steht für:

 Dschungelkrieg, Kampfhandlung im Dschungel
 Ein starkes Team: Dschungelkampf, 45. Folge der Filmreihe Ein starkes Team